

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 6 podstawiwych
 Zielonki – część miasta Wiślica
 Zielonki – część wsi Twardocice w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka
 Zielonki – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki
 Zielonki – część wsi Mosaki-Rukle w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne
 Zielonki – osada w woj. mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Stare Babice
 Zielonki – wieś w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ 
 Zielonki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Zielonki – część wsi Szczerbaków w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica
 Zielonki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów 
 Zielonki– część wsi Mzurowa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Zielonki – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin

Zobacz też 
 Zielonki-Parcela, Zielonki-Wieś